

Maasdijk (Hoeksche Waard), localité de la commune de Hoeksche Waard, Hollande-Méridionale
 Maasdijk (Westland), localité de la commune de Westland, Hollande-Méridionale